Кровков — фамилия. Известные носители:

 Кровков, Иван (ок. 1582 — пос. 1676) — муромский городовой сын боярский.
 Кровков, Матвей Осипович (? — ок. 1700) — один из первых, вместе со Змеевым и Шепелевым, «генералов» русских; воевода Якутска в 1680-х — 1890-х гг.

См. также 
 Кравков